Juan Pablo Varillas è il detentore del titolo.

In finale Pedro Cachín ha sconfitto Marco Trungelliti con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (quarti di finale)
  Pedro Cachín (campione)
  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)
  Daniel Elahi Galán (semifinale)

  Juan Pablo Varillas (primo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno) 
  Federico Delbonis (secondo turno) 
  Facundo Mena (quarti di finale)

Qualificati 

  Nicolás Mejía (primo turno)
  Pedro Boscardin Dias (primo turno, ritirato)
  Patrick Kypson (primo turno, ritirato)

  Román Andrés Burruchaga (secondo turno) 
  Facundo Juárez (primo turno) 
  Nicolás Barrientos (primo turno)

Lucky loser 

  Nicolás Álvarez (secondo turno)

Wildcard 

  Peter Bertran (primo turno)
  Gonzalo Bueno (primo turno)

  Nick Hardt (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santo Domingo Open 2022